Humbug – trzecia płyta brytyjskiego zespołu Arctic Monkeys wydana w sierpniu 2009. Przy nagrywaniu płyty pomagał gitarzysta i wokalista zespołu Queens of the Stone Age, Josh Homme.

Lista utworów 

utwory dodatkowe

Przypisy 

Albumy Arctic Monkeys
Albumy muzyczne wydane w roku 2009
Albumy Domino Recording Company
Albumy wyprodukowane przez Jamesa Forda
Albumy rocka alternatywnego